Eqalussuit bezeichnet:
 Eqalussuit (Fjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Eqalussuit (Fluss), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland